Brainiac kan syfta på:
 Brainiac (TV-serie)
 Brainiac (seriefigur)